Drudenfuß steht für:
 die Figur oder das Symbol Pentagramm
 die heraldische Figur, siehe Drudenfuß (Heraldik)
 Pflanzen der Gattung der Bärlappe (Lycopodium)
 die Hard- und Bluesrock-Combo aus der DDR, siehe Drudenfuß (Band)

Siehe auch: